Tympanocompus är ett släkte av insekter. Tympanocompus ingår i familjen vårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vårtbitare
Tympanocompus